Maksímovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Maksímovka (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia
 Maksímovka (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Maksímovka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia